O termo Jazz Contemporâneo pode utilizado para denominar diversas vertentes de jazz nascidas ao redor do mundo na segunda metade do século XX e início do século XXI. Dentre elas, estão:

 Jazz fusion
 Smooth jazz

O termo pode ser também usado para designar uma variante contemporânea de jazz dance.